Henrik Brahe henviser til:

 Henrik Brahe (død 1587) - dansk rigsråd
 Henrik Brahe (død 1725) - dansk godsejer

Se også 

 Henrik Bille-Brahe